Shake It может иметь различные значения.

Альбомы:
 Shake It — мини-альбом 2015 года группы Sistar.

Песни:
 «Shake It» — песня 1978 года Иэна Мэтьюза.
 «Shake It» — песня 2004 года Сакиса Руваса.
 «Shake It» — песня 2008 года группы Metro Station.
 «Shake It» — песня 2021 года Беллы Торн.
 «Shake It» — песня 2022 года рэпера Kay Flock.

Игры:
 Wario Land: Shake It! — видеоигра 2008 года.

См. также 
 Shake It Up
 Shake It Off